West Lawn, une census-designated place de Pennsylvanie ;
 West Lawn, un quartier de Chicago.